sómér, vagyonkezelő a hagyományos zsidó jogban
Sómér, marosvásárhelyi ifjúsági lap (1924–1926)
Sómér, a Hapoel MSE magyar röplabdacsapat ideiglenes neve (1947)